Baris ist:
 in der Antike der Name des Berges Ararat
 ein anderer Name des antiken Veretum, des heutigen Vereto an der italienischen Ostküste  
 Baris (Ägypten), ein Ort in Ägypten
 Baris (Göttin), antike Göttin mit Tempel am Taurusgebirge
 Baris (Schiffstyp), ein altägyptischer Schiffstyp mit geringem Tiefgang
 Baris (Schiff), ein Küstenmotorschiff
 Baris (Tanz), Kriegstanz der indonesischen Insel Bali
 Baris (Gattung), eine Käfergattung
 Baris in Hellesponto
 Baris in Pisidia

Baris ist der Familienname von:
 Alcino Baris (* 1964), osttimoresischer Politiker
 Ozan Baris (* 2004), US-amerikanischer Tennisspieler

BARIS steht für:
 Buzz Aldrin’s Race into Space, eine rundenbasierte Wirtschaftssimulation für den PC

Barış steht für:
 Barış, türkischer Vor- und Familienname (mit Namensträgern)
 Barış ve Demokrasi Partisi, türkische politische Partei
 Türkiye Barış Meclisi, türkischer politischer Verein

Siehe auch
 Barris

Abkürzung